Corning Inc. - fabricante de vidro.
 Corning (Arkansas)
 Corning (Califórnia)
 Corning (Iowa)
 Corning (Kansas)
 Corning (Missouri)
 Corning (Nova Iorque)
 Corning (Ohio)
 34419 Corning

Desambiguação